Вали Хед има више значења:
 Вали Хед (Западна Вирџинија)
 Вали Хед (Алабама)